Подоклинье — название нескольких населённых пунктов:
 Подоклинье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Подоклинье — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Подоклинье — село в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость
 Подоклинье — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость
 Подоклинье — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость